HIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hiva Oa (Polinesia Francese)